Elga (tijdschrift), een voormalig Belgisch Nederlandstalig tijdschrift
Elga (geslacht), een geslacht van libellen uit de familie van de korenbouten